Натуральне число 86
 86 рік до нашої ери
 86 рік нашої ери